Moravismus může být:

moravismus – moravský jazykový prvek
moravské hnutí – souhrnné označení různých politických stran, sdružení a spolků usilujících o obnovu samosprávy Moravy a českého Slezska

Externí odkazy